Dongen steht für

 Dongen, eine Gemeinde in der Provinz Nordbrabant, Niederlande
 Dongen, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Dągi in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Dongen ist der Familienname folgender Personen:

 Amourricho van Axel Dongen (* 2004), niederländisch-französischer Fußballspieler
 Cees van Dongen (1932–2011), niederländischer Motorsportler
 Frits van Dongen (1901–1975), niederländischer Schauspieler
 Hans van Dongen, niederländischer Filmeditor
 Helen van Dongen (1909–2006), niederländische Filmeditorin
 Jules van Dongen (* 1990), US-amerikanischer Dartspieler
 Kees van Dongen (1877–1968), holländischer Maler
 Merel van Dongen (* 1993), niederländische Fußballspielerin
 Peter van Dongen (* 1966), niederländischer Comic-Autor und Illustrator
 Reinier J.A.M. van Dongen (1920–2007), niederländischer Gefäßchirurg, Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
 Wies van Dongen (1931–2022), niederländischer Radrennfahrer